Robert Seton ist der Name folgender Personen:

* Robert Seton, 1. Earl of Winton (1552–1603), schottischer Adliger
 Robert Seton, 2. Earl of Winton (* um 1583; † nach dem 28. Dezember 1636), schottischer Peer
 Robert William Seton-Watson (1879–1951), britischer Historiker